

Белеєво — село в гміні Остроруґ Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Белеєво — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства